Lodbrokia är ett släkte av steklar som beskrevs av Karl-Johan Hedqvist 1962. Lodbrokia ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Lodbrokia